«ТыЧегоТакойСерьёзный» — тринадцатый студийный альбом российского певца Григория Лепса, выпущенный 16 ноября 2017 года. Саунд-продюсером альбома стал датский музыкант Сёрин Андерсон. Наибольшую известность получили песни «Аминь», «Что ж ты натворила» и дуэт с Максимом Фадеевым.

Список композиций 
 «Интро» — П. Дугин (1:18)
 «Киллер» — Robert A. Ezrin / Alice Cooper, русский текст — К. Арсенев, Г. Лепс (5:03)
 «Весёлый мертвец» — Ханс Циммер / Gore Verbinski, русский текст — М. Черепин (4:57)
 «ТыЧегоТакойСерьёзный» (feat. Тимати) — Г. Лепс, Т. Юнусов (Тимати) (4:24)
 «Самолёты, поезда или машины» (feat. Артём Лоик) — Г. Лепс / К. Арсенев (5:22)
 «Время» — А. Пономарёв (3:28)
 «Без тебя» — А. Пономарёв (4:05)
 «Один фиг» — А. Пономарёв (3:00)
 «Разбитая любовь» — А. Пономарёв (3:23)
 «Снега» — Д. Хрущёв / Т. Демчук (4:04)
 «Ты просто жжёшь» (посвящение Элтону Джону) — Г. Лепс / К. Арсенев (6:22)
 «Мафия не умирает» — Е. Солодовников (3:59)
 «Аминь» — А. Укупник / К. Губин (4:02)
 «Волки» — А. Журавлёв (4:56)
 «Терминатор» — С. Шнуров / С. Шнуров, Г. Лепс (3:57)
 «Взрослые игры» — Н. Лапина (4:36)
 «Давай убежим» (feat. Ромади) — Н. Лапина (4:41)
 «Что ж ты натворила» — Д. Митькин (3:35)
 «Орлы или вороны» (feat. Максим Фадеев) — Д. Разумный / О. Шаумаров (3:27)

Участники записи 
 Вокал, голос — Григорий Лепсверидзе
 Ударные — Крис Коулман, Максим Малышев
 Соло-гитара — Фёдор Досумов
 Бас-гитара — Алексей Беляев
 Акустическая гитара и ритм-гитара — Юрий Топчий
 Клавишные — Константин Бекрев
 Саксофон — Минигали Давлетбаев
 Перкуссия — Родион «Тау» Кравкль
 Труба — Константин Куликов
 Бэк-вокал — Яна Гук, Юлия Терещенко

Также в записи принимали участие Тимати, Максим Фадеев, Ромади и Артём Лоик.

Достижения 
Победитель в номинации «Альбом» — премия «ZD Awards 2017»

«Орлы или вороны» (дуэт с М.Фадеевым): «Дуэт» премии «ZD Awards 2017», «Лучший дуэт» премии «RU.TV 2018», Золотой граммофон-2018

«Что ж ты натворила»: Золотой граммофон-2017

«Аминь»: Шансон года-2018, Песня года-2018

Примечания

Ссылки 
 Страница альбома на официальном сайте Григория Лепса
 ТыЧегоТакойСерьезный на Интермедии, 2 место в ТОП-10 Альбомы.
 ТыЧегоТакойСерьезный, ещё на Интермедии.

Альбомы Григория Лепса